La Guerre d'Algérie, film documentaire d'Yves Courrière et Philippe Monnier (1972)
 La Guerre d'Algérie, film documentaire de Petter Batty (1984)

Voir aussi 
 Guerre d'Algérie